Encina ist der Familienname folgender Personen:

 Daniel Puente Encina, chilenischer Komponist, Songwriter, Gitarrist, Sänger und Schauspieler
 Francisco Antonio Encina (1874–1965), chilenischer Historiker
 Juan del Encina (1468–1529), spanischer Komponist, Poet der Frührenaissance
Encina (Oregon) ist ein Ort in den USA.